Bognár József (19. század) költő
 Bognár József (1917–1996) politikus, közgazdász, az MTA tagja
 Bognár József (?) pszichológus, pedagógus
 Bognár József (?) biológia-földrajz szakos pedagógus
 Bognár József (?) publicista, filozófus
 Bognár József (1923–?) erdőmérnök
 Bognár József (1933–2015) nyelvész, angoltanár, egyetemi docens
 Bognár József (?–2017) kézilabdázó